Hochgrebe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hochgrebe, deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Ute Hochgrebe (1931–2004), deutsche Politikerin (SPD), Stadtverordnetenvorsteherin von Frankfurt am Main
Siehe auch:
 Hochgrabe
 Hochgreve
 Hogrefe
 Hogrewe